Термін Абелеві рівняння має наступні значення:
 Рівняння Абеля - тип функціонального рівняння;
 Абелеві рівняння - тип алгебраїчного рівняння, що розв'язуються в радикалах.